Friedrich Kleinhans ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kleinhans (Mediziner) (1864–1916), österreichischer Gynäkologe 
 Friedrich Kleinhans (General) (1873–1948), deutscher Generalmajor